Wieprzec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Wieprzec, un village de la voïvodie de Lublin
 Wieprzec, un village de la voïvodie de Petite-Pologne